Fursjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fursjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Fursjön, Småland, sjö i Emmaboda kommun och Karlskrona kommun,  (17,5 ha)
Fursjön, Västergötland, sjö i Skara kommun,  (6,7 ha)
Fursjön (Kalvs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (32,9 ha)
Fursjö, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (51,9 ha)

Se även
Furesjön
Furusjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn